El Torneig d'Atlanta 2021, oficialment conegut com a Truist Atlanta Open 2021, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 24 de juliol i l'1 d'agost de 2021 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista local John Isner va guanyar aquest títol per sisena ocasió.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021